

Pessoas
Aaron Spelling
Tori Spelling

Outros
Spelling Television

Desambiguações de sobrenomes